La ULEB Cup 2006-2007 ha visto la vittoria del Real Madrid sul Lietuvos Rytas. Charles Smith (Real Madrid) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Squadra vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:  Charles Smith,  Real Madrid

Voci correlate
Euroleague Basketball 2006-2007
FIBA EuroCup 2006-2007
FIBA EuroCup Challenge 2006-2007
Lega Adriatica 2006-2007
Lega Baltica 2006-2007

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
Eurocup